denominação de certas áreas protegidas, cuja definição pode variar de acordo com a legislação do país (ver Reserva florestal para uma visão geral). Às vezes é usada popularmente como sinônimo de áreas protegidas.
 uma das categorias de áreas protegidas no Brasil, amparada pelo Código Florestal, chamada Reserva Florestal Legal (mais corretamente Reserva Legal).
 cota de reserva florestal (pelo Código Florestal de 1965) ou cota de reserva ambiental (pelo Código Florestal de 2012), que é um mecanismo de compra de créditos para compensar a falta de Reserva Legal já desmatada.
 uma categoria obsoleta de áreas protegidas no Brasil, como ocorria em Reserva Florestal do Grajaú, que passou a se chamar Parque Estadual do Grajaú.

Desambiguação